Mændenes Super-G-konkurrence ved vinter-OL 2022 i Beijing blev afholdt den 8. februar på Rock ved Yanqing National Alpine Skiing Centre i Yanqing-distriktet. Matthias Mayer fra Østrig forsvarede hans titel fra 2018, mens amerikanske Ryan Cochran-Siegle og norske Aleksander Aamodt Kilde vandt deres første olympiske medaljer af henholdvis sølv og bronze.

Resultater 
Konkurrencen startede 11:00 lokal tid (UTC+7, Beijing-tid). Ved startgaten var himlen delvist overskyet, temperaturen var -12.4 grader, og sneforholdene var hårdt pakket.

Referencer 

Alpint skiløb under vinter-OL 2022